209-й полк

 209-й бомбардировочный авиационный полк
 209-й гвардейский истребительный авиационный полк
 209-й артиллерийский полк (вермахт)
 209-й гренадерский полк
 Богородский 209-й пехотный полк
 209-й пехотный полк (вермахт)
 209-й пехотный полк (Италия)
 209-й стрелковый полк
 209-й танковый полк
 209-й корпусной артиллерийский полк

sl:Seznam polkov po zaporednih številkah (200. - 249.)#209. polk